Мнасей (; конец III века — начало II века до н. э.) — греческий историк и мифограф, ученик Эратосфена.

Биография 
Мнасей родился либо в Патрах в Ахайе, либо в Патаре в Ликии, а большую часть жизни провёл в Александрии Египетской. Он упоминается в источниках как автор географического труда «Очертания Земли», состоявшего из как минимум восьми книг. В нём рассказывалось об отдельных странах. Известно, что Мнасей в своих трудах выдвигал ряд обвинений против евреев (в частности, обвинял их в обожествлении ослов).

Литература 
 Laqueur R. Mnaseas 6 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band XV,2, Stuttgart 1932, Sp. 2250—2252.
 Damschen G. Mnaseas 2 // Der Neue Pauly (DNP). Band 8, Metzler, Stuttgart 2000, ISBN 3-476-01478-9, Sp. 301.

Географы Древней Греции
Географы II века до н. э.
Античный антисемитизм